Slovo Turion má více významů: 

 Turion (botanika) – vegetativní pupen některých vodních rostlin sloužící k přezimování
 AMD Turion 64 – procesor společnosti AMD
 AMD Turion 64 X2 – procesor společnosti AMD